Glacier (Washington), plaats in de Amerikaanse staat Washington
 Glacier (hop), een hopvariëteit
 Gletsjer is in het Frans en Engels glacier